Vila-rasa va ser un lloc al municipi de Sant Cebrià de Rosselló, a la comarca del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Estava situat a la zona nord-oest del terme i de la vila de Sant Cebrià, a prop de la carretera d'Alenyà. L'únic element que es conserva d'aquest antic poble és l'església romànica de Sant Esteve de Vila-rasa.

Bibliografia

Referències 

Pobles desapareguts del Rosselló
Sant Cebrià de Rosselló